

Кузавка — село в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Кузавка — село в гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства